Dietmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Dietmayr (Taufname Carl Josef Dietmayr; 1670–1739), österreichischer Benediktiner, Abt und Politiker
 Johann Georg Dietmayr (eig. Johann Georg Dietmayr von Dietmannsdorf; 1605–1667), österreichischer Jurist und dreimaliger Bürgermeister von Wien
 Michael Dietmayr (* 27. Juni 1975), deutscher Liedermacher und Musikkabarettist